nós (nosotros en gallego) es el nombre de varios términos relacionados con la cultura gallega:
Nós, revista dirigida por Vicente Risco y en la que colaboraron Otero Pedrayo, Castelao, etc.
Nós, editorial que publicaba esta revista, dirigida por Ángel Casal.
Grupo Nós. grupo de intelectuales comprometidos con el galleguismo instalados principalmente en la ciudad de Ourense y en la villa de Rianxo, organizados alrededor de la revista anterior: el .
Nós, álbum de diseños de Castelao.
Nós-Unidade Popular, partido político gallego.